Мариано Кастильо Ларенас (, 25 декабря 1905, Буин или Сантьяго — 23 сентября 1970, Сантьяго) — чилийский шахматист, национальный мастер.

Входил в число сильнейших шахматистов Латинской Америки середины XX века.

Девятикратный чемпион Чили (1924, 1926, 1927, 1929, 1934, 1940, 1948, 1949, 1953 гг.).

Участник чемпионатов Южной Америки.

Бронзовый призер турнира в Винья-дель-Мар (1945 г.).

В составе сборной Чили участник двух шахматных олимпиад (1939 и 1950 гг.; оба раза играл на 1-й доске).

В 1954 г. представлял Чили в зональном турнире.

Получил лингвистическое образование. Работал преподавателем английского и французского языков в лицее Мигеля Амунатеги в Сантьяго.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Кастильо  в базе Chessgames
 Личная карточка М. Кастильо на сайте 365Chess
 Личная карточка М. Кастильо на сайте 365Chess (другая: часть партий ошибочно приписана малоизвестному кубинскому шахматисту Мануэлю Кастильо)

Шахматисты Чили
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Буине
Умершие в Сантьяго